Pitho är ett släkte av kräftdjur. Pitho ingår i familjen Tychidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tiofotade kräftdjur
Pitho